Jesaja ist ein männlicher Vorname. Er ist vom hebräischen Original Jeschajahu (ישעיהו) abgeleitet.

Bedeutung 
Der Name Jesaja setzt sich aus der Wurzel ישׁע und dem Gottesnamen יהוה JHWH zusammen und bedeutet: „der HERR hat gerettet“, „der HERR ist Rettung, Heil“.

Varianten 
 deutsch: auch Jesaias, Jesaia, Esaias
 englisch: Isaiah
 französisch: Isaïe
 griechisch: Jesaias, Isaias
 italienisch: Isaia
 lateinisch: Isaias
 lettisch: Jesaja
 niederländisch: Jesaja, Esaias
 norwegisch: Jesaja
 portugiesisch: Isaias
 rätoromanisch: Eseias
 rumänisch: Isaia
 russisch: Исаия ()
 spanisch: Isaias
Weitere verwandte Namen sind: Josua, Jesus, Joshua, Hosea.

Namensträger 
Jesaja / Jesaias als Einname:

 Jesaja (um 740 v. Chr.–701 v. Chr.), israelitischer Prophet und das nach ihm benannte biblische Buch
 Jesaja von Rostow (1078–1090), orthodoxer Bischof und Heiliger
 Jesaja ben Mali der Ältere (Jesaja di Trani; um 1200), Rabbiner und Dezisor in Trani, Italien
 Jesaias  von Konstantinopel († 13. Mai 1332), Patriarch von Konstantinopel (1323–1332)

Jesaja als Vorname:
 Jesaja Balaban († vor 1620), orthodoxer Geistlicher in Polen-Litauen
 Jesaja Berlin (1725–1799), deutscher Rabbiner
 Jesaja Hollander (1806–1872), Rabbiner in Altona
 Jesaja Horovitz (Jesaja ben Abraham Horovitz, Jesaja ha-Levi Horovitz; 1565–1630), Talmudist, Kabbalist und Oberrabbiner in Prag
 Jesaja Minasian (* 1986), britisch-armenischer Geiger und Cellist
 Jesaja Wohlgemuth (1820–1898), deutscher Rabbiner

Jesaias als Vorname:
 Jesaias Rompler von Löwenhalt (1605-nach 1672), deutscher Dichter
 Jesaias Friedrich Weissenborn (1673–1750), deutscher Theologe

Isaia als Familienname:
 Pelenike Isaia, tuvaluische Politikerin

Siehe auch 
 Isaiah

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname